Budzyń – były obóz koncentracyjny w Budzyniu

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 29, w tym 8 podstawowych
 Budzyń – miasto (1934–2020 wieś)  w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Budzyń
 Budzyń – część miasta Kazimierza Wielka
 Budzyń – część miasta Kraśnik
 Budzyń – część miasta Mosina
 Budzyń – część wsi Łomazy w woj. lubelskim, w pow. bialski, w gminie Łomazy
 Budzyń – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Księżpol
 Budzyń – przysiółek wsi Dąbrowa-Bór w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Kraśnik
 Budzyń – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel 
 Budzyń – część wsi Bobrowniki w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki
 Budzyń – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Żychlin 
 Budzyń – część wsi Tarnawa w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Budzyń – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Budzyń – część wsi Jadamwola w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica 
 Budzyń – część wsi Raba Niżna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Budzyń – przysiółek wsi Olszana w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Podegrodzie 
 Budzyń – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Budzyń – część wsi Jastrzębia w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice
 Budzyń – część wsi Wietrzychowice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wietrzychowice
 Budzyń – część wsi Borowa w woj. małopolskim, w  pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Budzyń – część wsi Lednica Górna w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Budzyń – część wsi Jabłonica Polska w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Haczów
 Budzyń – część wsi Paszczyna w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Budzyń – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno 
 Budzyń – część wsi Jelna w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna 
 Budzyń – część wsi Wampierzów w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne
 Budzyń – część wsi Skrzyszów w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ostrów
 Budzyń – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój 
 Budzyń – część wsi Szczerbaków w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Wiślica
 Budzyń – część wsi Cudzynowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka

Miejscowości na Ukrainie
 Budzyń (Будзин) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim